Lofer est un nom commun français ou un nom propre autrichien qui peut désigner :
 Lofer ou loffer, un terme de marine à voile ;
 Lofer (Autriche), une ville autrichienne ;
 Massif de Lofer, massif montagneux des préalpes orientales septentrionales, près de la ville de Lofer.